Jamuniya peut faire référence à :
 Jamuniya, une ville du district de Nawalparasi au Népal ;
 Jamuniya, une ville du district de Sarlahi au Népal.